

Geografia 
 Bally – città del Bengala Occidentale, India
 Bally – città censuaria del Bengala Occidentale
 Bally – borough della Contea di Berks, Pennsylvania, Stati Uniti d'America

Persone 
 Alexandre Bally (1764-1835) – pittore francese
 Carl Franz Bally (1821-1899) – uomo d'affari svizzero
 Charles Bally (1865-1947) – linguista svizzero
 Étienne Bally (1923-2018) – atleta francese
 Georges Bally (1935-2016) – politico francese
 Walter Bally (1882-1959) – botanico svizzero

Aziende 
 Bally – azienda svizzera di calzature
 Bally Technologies – azienda statunitense produttrice di slot machine, flipper e console per videogiochi